Алкантра може да се отнася за:

 Алкантара, град в щата Мараняо, Бразилия.
 Алкантара, енория в Лисабон.
 Алкантара, град в област Касерес, Испания.
 Алкантара, язовир в област Касерес, Испания, известен и с името Хосе Мария де Ориол.
 Алкантара, река в Сицилия.
 Алкантара, рицарски орден на Кралство Леон.
 Ел Кантара, провинция на Алжир.
 Замък Кантара, Кипър.
 Център за изстрелвания Алкантара, ракетана площадка за изстрелване на спътници на Бразилската космическа агенция.